William Jones peut désigner :
 William Jones (v. 1675-1749), un mathématicien anglais, initiateur de l'usage du symbole π ;
 William Jones (1746-1794), un linguiste anglais, découvreur du concept de langue indo-européenne ;
 William Jones (1760-1831), un homme politique américain, représentant de la Pennsylvanie entre 1801 et 1803 et secrétaire à la Marine entre 1813 et 1814 ;
 William Jones (1844-1912), un anthropologue et photographe américain ;
 William Jones (1876-1908), un joueur de football international anglais ;
 William Jones (1894-1978), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 William Jones, un rameur uruguayen ;
 Renato William Jones (1906-1981), dirigeant de basket-ball italien.

Voir aussi 
  (1929-1991), batteur américain